Gadebusch steht für:
 Gadebusch, Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg

Gadebusch ist der Familienname folgender Personen:
 Detlef von Gadebusch (vor 1219–1249), mecklenburgisch-vorpommerscher Ritter und Kolonisator
 Friedrich Konrad Gadebusch (1719–1788), livländischer Historiker und Jurist 
 Raffael Dedo Gadebusch, Ethnologe und Kurator 
 Thomas Heinrich Gadebusch (1736–1804), deutscher Rechtswissenschaftler, Historiker und Hochschullehrer